Doctor Doctor è un EP del gruppo musicale inglese UFO, pubblicato nel 1979. È arrivato al 35º posto nella Official Singles Chart. È stato pubblicato anche in versione singolo.

Tracce

EP 
Testi di Michael Schenker e Phil Mogg.
Lato A

Lato B

Singolo 
Lato A

Lato B

Note

Collegamenti esterni 
 

Singoli del 1979
Singoli degli UFO
Singoli hard rock
Singoli heavy metal